Сальдо:

 Сальдо ( — расчёт, остаток) — разность между поступлениями и расходами за определённый промежуток времени.

Фамилия 
 Сальдо, Владимир Васильевич (род. 1956) — украинский и российский политик, городской голова Херсона (2002—2012), временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области, как субъекта России (2022).

См. также 
 Сальдо миграции